Коммунальник:
 Коммунальник (и коммунальщик) — работник жилищно-коммунального хозяйства.

Организации 
 «Коммунальник» — санаторий в Омской области.

Спортивные клубы 
 «Коммунальник» — футбольный клуб из Луганска.
 «Коммунальник» — футбольный клуб из Слонима.
 «Коммунальник» — название футбольного клуба «Жлобин» из одноимённого города в 2003—2007 годах.
 «Коммунальник» — название футбольного клуба «Бурятия» Улан-Удэ в 2004—2007 годах.
 «Коммунальник» — название футбольного клуба «Химик» Светлогорск в 1997—2000 годах.
 «Коммунальник» — название футбольного клуба «Андердог» Чисть (Белоруссия) в 2004—2005 годах.
 «Коммунальник» — название футбольного клуба «Волна» Пинск в 1989—1996 годах.
 «Коммунальник» — название футбольного клуба «Двина-Белкон» Новополоцк в 1989—1994 годах.
 «Коммунальник» — название футбольного клуба «Нафтан» Новополоцк в 1981—1988 годах.
 «Коммунальник» — название женского волейбольного клуба «Амкодор» из Минска в 1983—1992 годах.
 «Коммунальщик» — название клуба по хоккею на траве «Алтай-Барнаул» в 1981—2013 годах.
 «Коммунальник-Дружба»-Д — название фарм-клуба футбольного клуба «Дружба» из Майкопа в 1996 году.